Ordet Mephisto er den korte form af navnet Mephistopheles og kan henvise til:
 Karakteren Mephistopheles i skuespillet Faust
 Filmen Mephisto (film) fra 1981
 Musikgruppen Mephisto (band) som havde et hit i 1997 med sangen "Mystery"
 Tredje boss i spillet Diablo 2